

Sigle 
 Servizio Informazioni Aeronautica – servizio segreto italiano del passato 
 Setor de Indústria e Abastecimento – regione amministrativa del Distretto Federale (Brasile)
 Società Italiana Autoservizi – società di trasporto pubblico della provincia di Brescia
 Società Italiana Aviazione – azienda aeronautica italiana del passato
Società Italiana Avionica (SIA) – azienda specializzata nella progettazione di sistemi elettronici e software
 Studio di Impatto Ambientale – procedura della Valutazione di impatto ambientale
 Security Industry Authority (SIA) – organizzazione britannica responsabile della regolazione del settore della sicurezza privata nel Regno Unito.

Aziende 
 SIA – società erogatrice di soluzioni e tecnologie per il settore bancario e finanziario

Codici 
 SIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xi An (Cina)
 SIA – codice vettore ICAO di Singapore Airlines
 sia – codice ISO 639-3 della lingua sami di Akkala
 SIA – codice che identifica un'azienda nello scambio dei flussi interbancari (dispositivi e informativi) secondo le regole del servizio CBI. È composto da una lettera e 4 numeri. Il codice SIA è gestito dalla società omonima

Mitologia 
 Sia – figura della mitologia egiziana

Altro
 Sia – cantante australiana
Sia, cosca della 'ndrangheta calabrese
 SIA Mod. 1918 – mitragliatrice leggera italiana della prima guerra mondiale